Рошиори има више значења:

 Рошиори (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Рошиори (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Рошиори (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Рошиори (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Рошиори (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Рошиори (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Рошиори (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Рошиори (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Рошиори (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Рошиори (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Рошиори (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Рошиори (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији
 Општина Рошиори (Браила), општина у округу Браила у Румунији
 Општина Рошиори (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији